Красный Ручей — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Ручей — бывшая деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Красный Ручей — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Красный Ручей — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.

См. также 
 Красный ручей (список ручьёв)